Дмитрий Каминский:
* Каминский, Дмитрий Романович (1907—1989) — советский композитор.
 Каминский, Дмитрий (род. 1976) — белорусский футболист.